Список земноводных Мадагаскара включает виды класса Земноводные, распространённые на территории Мадагаскара. Фауна амфибий острова включает 266 видов и многие из них являются редкими или исчезающими.

Представлены 4 семейства класса Земноводных: Прыгуньи () (11 видов), Мантеллы () (187 вида), Узкороты или микроквакши () (66 видов) и Настоя́щие лягу́шки () (2 вида). Почти все виды являются эндемиками, за исключением Ptychadena mascareniensis и Hoplobatrachus tigerinus.

Hyperoliidae

Mantellidae

Microhylidae

Ranidae

См. также
 Список земноводных России
 Список пресмыкающихся Европы

Примечания 

Мадагаскар
Списки:Мадагаскар